Puerto Ricaans basketbalteam (mannen)
 Puerto Ricaans basketbalteam (vrouwen)